Wang Meng může být

 Wang Meng (Raná Čchin) (325–375) – čínský ministr státu Raná Čchin, jednoho ze Šestnácti států;
 Wang Meng (malíř) (1308–1385) – čínský malíř v jüanském období;
 Wang Meng (spisovatel) (* 1934) – čínský spisovatel, komunista, v 80. letech ministr kultury ČLR;
 Wang Meng (rychlobruslařka) (* 1985) – čínská rychlobruslařka;
 Wang Meng (hráčka curlingu) (* 1988) – čínská hráčka curlingu na invalidním vozíku;
 Wang Meng (krasobruslař) (* 1991) – čínský krasobruslař;
 Wang Meng (fotbalista) (* 1993) – čínský fotbalista.

Externí odkazy